William Campbell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Campbell House (Stamping Ground, Kentucky), NRHP-ID 84000415
 William Campbell House (Park City, Utah), NRHP-ID 84002243